Landmasse kann sich beziehen auf

 Kontinent
 Landfläche

Siehe auch

cy:Ehangdir
en:Landmass
zh:大陸